Membe – circoscrizione della regione di Dodoma (Tanzania)
Membe – ward della provincia Orientale (Zambia)